Веллінге (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Веллінге — місто у Швеції, у лені Сконе.